

Onomastica
Childerico – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Childerico I – re dei Franchi, primo della dinastia merovingia
Childerico II – re dei Franchi
Childerico III – re dei Franchi, ultimo della dinastia merovingia
Childerico I o Chilperico I – re dei Burgundi